Новый Шлях — название населённых пунктов на Украине:

 Новый Шлях — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Новый Шлях — село в Сквирском районе Киевской области.
 Новый Шлях — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Новый Шлях — село в Козелецком районе Черниговской области.

См. также 
 Новый путь